Emmanuelle Le Cam ( - ), poétesse française
 Gérard Le Cam ( - ), personnalité politique française
 Jean Le Cam ( - ), navigateur et skipper français
 Lucien Le Cam ( - ), statisticien français
 Marie Le Cam ( - ), actrice française

Homonymie de patronyme
Patronyme breton